Bocaiuva (ou Bocaiúva) pode se referir a:

Geografia do Brasil
Bocaiuva, município de Minas Gerais
Bocaiuva do Sul, município do Paraná
Quintino Bocaiuva (bairro do Rio de Janeiro) 

Pessoas
Quintino Bocaiuva,  jornalista e político brasileiro 

Biologia
Acrocomia aculeata, planta conhecida por esse nome

Desambiguação
Desambiguações de topônimos